«Absurd I Nonsens!» — третій студійний альбом польського реппера Łona, випущений 23 березня 2007 року лейблом Asfalt Records. Всі треки спродюсовав Webber.

Список композицій 
 Promomix — 2:25
 Ą, Ę — 1:42
 Łonson i Łebsztyk — 3:23
 Gdańsk-Szczecin — 3:45
 Hańba, Barbarzyńcy — 1:19
 Hipermarket — 3:51
 Czemu Kiosk? — 2:44
 Miej Wątpliwość — 3:28
 Leksykon Brockhausa — 1:57
 Martwisz Mnie — 2:59
 7/4 — 1:53
 Panie Mahmudzie — 3:56
 Hipermarket (Remix) — 4:56

Музичні альбоми 2007